Клинг — фамилия. Известные носители:
 Клинг, Александр Петрович (1875—?) — заведующий магазином, депутат Государственной думы Российской империи II созыва от Самарской губернии.
 Клинг, Аня (род. 1970) — немецкая актриса.
 Клинг, Генрих (1913—1951) — немецкий офицер СС, танкист.
 Клинг, Йозеф (1811—1876) — немецкий шахматный композитор.
 Клинг, Карл (1910—2003) — немецкий автогонщик.
 Клинг, Кайса (род. 1988) — шведская горнолыжница.
 Клинг, Монс Нильссон (XVII в.) — второй губернатор Новой Швеции.
 Гардинг (урожд. Клинг), Флоренс (1860—1924) — американский общественный деятель, супруга 29-го президента США Уоррена Гардинга.